El nombre de Iglesia de San Mateo es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor (advocación o patrocinio) a algún santo llamado Mateo. El más común, por su importancia en la Iglesia Católica, es San Mateo, apóstol y evangelista.

Iglesias

Alemania 
 Iglesia de San Mateo (Matthäuskirche) (:w:de), iglesia en la ciudad de Hamburgo;

España 
 Iglesia de San Mateo Apóstol, en Azuébar, Castellón;
 Iglesia de San Mateo, en Cáceres;
 Iglesia de San Mateo, en Jerez de la Frontera, Cádiz;
 Iglesia de San Mateo, en Lorca, Región de Murcia;
 Iglesia de San Mateo, en Lucena, Andalucía;
 Parroquia de San Mateo Apóstol, en San Cristóbal de la Laguna, Tenerife;
 Iglesia Arciprestal de San Mateo, en San Mateo, Castellón;
 Iglesia de San Mateo de Bages, en San Mateo de Bages;
 Iglesia de San Mateo Apóstol, en San Mateo de Gállego, Zaragoza;
 Iglesia de San Mateo, en Soria;
 Iglesia de San Mateo, en Tarifa, provincia de Cádiz;
 Iglesia de San Mateo Apóstol, en Valladolid;
 Iglesia de San Mateo Apóstol, en Vega de San Mateo, provincia de Las Palmas.

Italia 
 Iglesia de San Mateo (Chiesa di San Matteo in Arcetri) (:w:it) en Florencia;
 Iglesia de San Mateo (Chiesa di San Matteo) (:w:it) en Lucca;
 Iglesia de San Mateo (Chiesa di San Matteo) (:w:it) en Poppi.